Max Amann (politicus), Duits politicus, begin 20e eeuw
Max Amann (sportman), Duits zwemmer en waterpoloër